En France, les mastères sont des diplômes spécialisés délivrés par des établissements d'enseignement ancrés hors du système universitaire. Contrairement au diplôme national de master (DNM), un mastère n'est pas systématiquement reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

C'est pourquoi le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a mis en place des labels, sur le modèle du label EESPIG, afin de distinguer les différents niveaux de reconnaissance des diplômes.

Néanmoins, un mastère délivré par un établissement d'enseignement supérieur privé (EESPIG) peut être : 
 un diplôme d'établissement délivré par un établissement sous son propre sceau ;
 un diplôme certifié par le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion enregistré au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) via l'établissement public France compétences.

L'intitulé de diplôme de mastère existe aussi dans d'autres pays francophones comme le Maroc ou la Tunisie.

Voir aussi

Notes et références

Articles connexes 
 Diplôme national de master
Mastère spécialisé
Magistère

Diplôme français de deuxième cycle universitaire
Master